MIMO steht als Abkürzung für:

 MIMO (Nachrichtentechnik), Multiple Input Multiple Output, Nutzung mehrerer Sende- und Empfangsantennen
 Mitteldeutsche Motorenwerke, ehemaliges Unternehmen in Sachsen
 Musical Instrument Museums Online, Gruppenprojekt der europeana.eu zu Musikinstrumenten

Siehe auch:
 Mimose (Pflanzenart, übertragen: eine empfindliche Person)

Abkürzung